Franjo Tuđmanbrug (Čapljina)
Franjo Tuđmanbrug (Dubrovnik)
Franjo Tuđmanbrug (Osijek)